Il doppio femminile  del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Terry Holladay e Heather Ludloff che hanno battuto in finale Cammy MacGregor e Gretchen Rush 6-1, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Gigi Fernández /  Robin White (semifinali)
 Dianne Fromholtz /  Lori McNeil (primo turno)

 Adriana Villagrán /  Anne White (primo turno)
 Jenny Byrne /  Jennifer Mundel (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1986